Morocco (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1930 onder regie van Josef von Sternberg
Morocco (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Marokko, een land in noordelijk Afrika